Новожилы — название населённых пунктов:

Россия 
 Новожилы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Новожилы — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Новожилы — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Новожилы — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Новожилы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.